Als Zeitreihe bezeichnet man:
 eine zeitliche Abfolge von Daten (beispielsweise Börsenkurse, Wetterbeobachtungen), siehe Zeitreihenanalyse
 eine kontinuierliche Reihe von Messungen, siehe Messreihe
 die Abfolge der Verschlusszeiten in der Fotografie
 eine zeitliche Abfolge von Geodaten, siehe Zeitreise (Geodaten)